Budäus ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Budäus (* 1942), emeritierter deutscher Professor für Betriebswirtschaftslehre und Public Management
 Gottlieb Budäus (Mediziner, 1664) (Theophil Budäus; 1664–1734), deutscher Arzt, fürstlich-sächsischer Leibarzt
 Kurt Budäus  (1908–1963), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Guillaume Budé (Guglielmus Budaeus; 1468–1540), französischer Philologe, Humanist, Diplomat und Bibliothekar am Hof von Franz I.